Halimede (mytholgie), een nimf uit de Griekse mythologie
Halimede (maan), een maan van Neptunus
Halimede (geslacht), is een geslacht van pilumnoïde krabben